Pyrrolidone sind die Ketone des Pyrrols. Es gibt zwei verschiedene isomere Pyrrolidone:

 2-Pyrrolidon
 3-Pyrrolidon